Alexandru Bogdan se poate referi la:

 Alexandru Bogdan (n. 1941), medic veterinar român, membru corespondent al Academiei Române
 Alexandru Bogdan-Pitești (1870 - 1922), poet, eseist, critic de artă și colecționar de artă român
 Alexandru-Bogdan Conovaru (n. 1979), actor al Teatrului de Comedie